Michael Krohn kan syfta på:

* Michael Krohn (1793–1878), norsk affärsman
 Michael Krohn (1867–1918), norsk skådespelare
 Michael Krohn (född 1959), norsk musiker